O Brasil Suburbano Football Club foi um clube brasileiro de futebol, da cidade do Rio de Janeiro, capital do estado do Rio de Janeiro.

Títulos

Estaduais
 Campeonato Carioca da Segunda Divisão (AMEA): 1934.

Ver também
Confederação Brasileira de Futebol
Clubes brasileiros de futebol

Clubes de futebol extintos da cidade do Rio de Janeiro